911, het jaartal
 911 v.Chr.
 het Amerikaanse en Canadese alarmnummer (zie aldaar)
 9/11, oftewel 11 september, de datum en de naam van de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten
 Porsche 911, een sportauto van Porsche
 911 (popgroep) is een Britse boyband uit de jaren negentig
 911 (Lady Gaga), een single uit 2020
 911 (Wyclef Jean), een single van Wyclef Jean en Mary J. Blige
 9-1-1, een Amerikaanse televisieserie

Zie ook 
 9/11 (doorverwijspagina)